Babajew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Babajew (1923–1985), sowjetisch-russischer Generaloberst
 Andrei Awanessowitsch Babajew (1923–1964), aserbaidschanischer Komponist
 Farid Babajew († 2007), russischer Politiker
 Juri Nikolajewitsch Babajew (1928–1986), sowjetischer Physiker
 Oleh Babajew (1965–2014), ukrainischer Politiker
 Rafiq Babajew (1937–1994), aserbaidschanischer Jazzmusiker
 Suchan Babajew (1910–1995), turkmenischer Politiker